Claude Gravereaux (1913-1943), joueur français de hockey sur gazon,
 Denis Gravereaux (1961-2013), acteur franco-québécois,
 Jules Gravereaux (1844-1916), rhodologue français,
 Olivia Gravereaux (-), joueuse de tennis,
 Raymond Gravereaux (-), architecte français.